Ego eller EGO kan syfta på:

 Ego – en del av jaget enligt Sigmund Freuds teorier.
 Ego (djur) – ett släkte fiskar i familjen smörbultsfiskar
 Ego (film) – en svensk långfilm från 2013 regisserad av Lisa James Larsson
 Ego (latinskt ord) – ett latinskt ord för jag
 Ego (spelmotor) – en spelmotor utvecklad av Codemasters
 Ego stengods – en keramikverkstad i Lidköping
 EGO – en tysk biltillverkare